Адрар — одна з 48 вілаїв Алжиру.
 Адрар — один з 12 регіонів Мавританії.
 Адрар — історична держава на території Мавританії.
 Адрар — місто в Алжирі.
 Адрар — оаза у Сахарі, на території Алжиру.
 Адрар — плато у північній Африці (Мавританія).

 Адрар-Іфорас — плоскогір'я у північній Африці (Малі, Алжир).